

Метелі — село, Дуванський район, Башкортостан
 Метелі — селище, Шипуновський район, Алтайський край